Florian Wautelet, Belgisch politicus en vakbondsbestuurder
 Jean Wautelet, Belgisch politicus